Граф (с 1877) Алексе́й Па́влович Игна́тьев (1842—1906, Тверь) — киевский и иркутский генерал-губернатор, генерал от кавалерии из рода Игнатьевых.

Биография 

Сын графа Павла Николаевича Игнатьева (председателя Комитета Министров), брат Николая Павловича Игнатьева, отец Алексея Алексеевича Игнатьева.

В 1859 году выпущен корнетом из Пажеского корпуса в Лейб-гвардии Гусарский его величества полк.

В 1862 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба.

В 1864 году утверждён командиром эскадрона Его Величества; в 1865 году назначен флигель-адъютантом.

В 1868 году командовал Лейб-гвардии Гусарским полком; с 1871 года — Курляндским полком; в 1873 году назначен командующим Кавалергардским полком.

В 1875 году был произведён в генерал-майоры с назначением в Свиту Его Величества. С 1874 по 1881 год состоял членом главного комитета по устройству и образованию войск.

С 1881 года — начальник штаба Гвардейского корпуса.

В 1885 году назначен командующим Иркутским военным округом и генерал-губернатором Восточной Сибири (с 1887 года — иркутский генерал-губернатор). С 1886 года — генерал-лейтенант. В 1889 году назначен товарищем министра внутренних дел, но на пути в Петербург получил новое назначение — генерал-губернатором в Юго-Западный край.

В 1896 году назначен членом Государственного совета, в 1898 году произведён в генералы от кавалерии. В 1905 году назначен председателем Особого совещания для пересмотра установленных для охраны государственного порядка исключительных законоположений и Особого совещания по делам веротерпимости, образованных согласно Высочайше утверждённым 10 февраля и 17 апреля 1905 года положениям комитета министров (в исполнение указа 12 декабря 1904 года).

На этом посту, а также в Государственном совете, Игнатьев выступил противником созыва Государственной думы, каких бы то ни было льгот печати и сторонником крайней полицейской репрессии. Во время министерства графа Витте в 1905—1906 годах был одним из его наиболее решительных противников; состоял членом кружка высокопоставленных лиц, прозванного «Звёздной палатой» и имевшего в то время большое влияние на политику правительства. Состоял членом Русского собрания.
 
9 декабря 1906 года в Твери в перерыве губернского собрания около 17 часов Игнатьев был застрелен шестью выстрелами из револьвера эсером С. Н. Ильинским при обстоятельствах, заставивших семью убитого предполагать соучастие охранки, совершившееся по указаниям из Санкт-Петербурга.

Похоронен на Тихвинском кладбище.

Исключен из списков убитым (Высочайшим Приказом о чинах военных 15.12.1906).

Военные чины 
 В службу вступил (16.07.1859)
 Корнет (16.07.1859)
 Поручик (30.08.1860)
 Штабс-ротмистр (25.12.1861)
 Ротмистр (30.08.1863)
 Флигель-адъютант (1865)
 Полковник (27.03.1866)
 Генерал-майор Свиты (1875)
 Генерал-майор (01.01.1878)
 Генерал-лейтенант (30.08.1886)
 Генерал от кавалерии (06.12.1898)
 Генерал-адъютант (1904)

Награды 
 Орден Святого Станислава 2 ст. (1865)
 Орден Святого Владимира 4 ст. (1868)
 Орден Святой Анны 2 ст. (1870)
 Императорская корона к Ордену Святой Анны 2 ст. (1872)
 Орден Святого Владимира 3 ст. (1878)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (1880)
 Орден Святой Анны 1 ст. (1883)
 Орден Святого Владимира 2 ст. (1889)
 Орден Белого Орла (1891)
 Орден Святого Александра Невского (1895)
 Бриллиантовые знаки к Ордену Святого Александра Невского (31.12.1902)

иностранные:
 Австрийский Орден Леопольда командорский крест (1874)
 Персидский Орден Льва и Солнца 2 ст. (1878)
 Французский Орден Почетного Легиона командорский крест (1878)
 Турецкий Орден Меджидие (1878)
 Итальянский Орден Короны Италии 1 ст. (1891)
 Ольденбургский Орден Заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига 1 ст. (1891)
 Сербский Орден Таковского креста 1 ст. (1892)
 Бухарский Орден Благородной Бухары с алмазами (1893)
 Баварский Орден Святого Михаила 1 ст. (1897)

Поместье 
Игнатьеву принадлежала самая богатая усадьба в Ржевском уезде Тверской губернии — Чертолино.

Семья 
Был женат на княжне Софье Сергеевне Мещерской (1851—1944). В браке родились:
 Алексей (1877—1954) — первым браком женат на Елене Владимировне Охотниковой (1888—1975), дочери Владимира Николаевича Охотникова и княжны Александры Петровны Трубецкой, после развода с которой в 1918 году женился на балерине Наталье Владимировне Трухановой.
 Павел (1878—1930) — глава русской контрразведки во Франции с ноября 1915 года. Женат на Марии Андреевне Венгловской (1888—1941).
 София(1880—1935) — супруга генерал—майора Николая Ивановича Звегинцова (1878—1932).
 Сергей (1888—1955) — штаб-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка. Был женат на актрисе Екатерине Николаевне Рощиной-Инсаровой. У них сын Алексей (род. 1919).
 Ольга (1896—1949) — сестра милосердия. Эмигрировала, но позднее вернулась в СССР.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Деятели России : 1906 г. / Ред.-изд. А. М. Шампаньер. — Санкт-Петербург, 1906. — 340 с. разд. паг. : ил.; стр. 46
 
 
 
 Бондаренко И. И., Климов Д. В. Жертвы политического террора в России (1901—1912) / Терроризм в России в начале XX в. (Исторический вестник. — Т. 2 [149]. — Декабрь 2012). — С. 190—215.

Ссылки 
 

Выпускники Пажеского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Лейб-гусары
Члены Государственного совета Российской империи
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Флигель-адъютанты (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Кавалергарды
Киевские генерал-губернаторы
Иркутские генерал-губернаторы
Восточно-Сибирские генерал-губернаторы
Алексей Павлович
Жертвы революционного террора в Российской империи
Застреленные в Российской империи
Кавалеры ордена Святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками
Похороненные на Тихвинском кладбище